Serdang Bedagai ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 660.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Serdang Bedagai ist die Stadt Sei Rampah. Der Name des Regierungsbezirks stammt von den zwei ehemaligen Sultanaten auf dem jetzigen  Gebiet, die bis 1946 im Norden Sumatra existierten: Das Sultanat von Serdang und das Sultanat von Padang Bedagai.

Geographie 
Serdang Bedagai liegt im Nordosten der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt an die Regierungsbezirke Deli Serdang, Simalungun und Batu Bara. Die kreisfrei Stadt Tebingtinggi gehört nicht mehr zu Serdang Bedagai und stellt als Enklave eine eigene Verwaltungseinheit dar. Administrativ unterteilt sich Serdang Bedagai in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 243 Dörfern, davon 237 Desa und 6 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Serdang Bedagai 664.550 Menschen, 330.245 Frauen und 334.305 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 350 Personen pro Quadratkilometer. 84,6 Prozent der Einwohner sind Muslime, 12,8 Prozent Protestanten, 1,3 Prozent Katholiken und 1,3 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine hinduistische Minderheit.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)